Saavedra este un nume de familie originar din Galicia, una din comunitățile autonome din Spania. Se poate referi la una sau mai multe din persoanele de mai jos:
 Abelardo Saavedra, superintendent american al unui district școlar;
 Álvaro de Saavedra Cerón, explorator spaniol, unul dintre primii exploratori ai Oceanului Pacific, văr al conchistadorului spaniol Hernán Cortés;
 Catalina Saavedra (născută în 1968), actriță chiliană de film și de televiziune;
 Cornelio Saavedra (1761–1829), soldat și politician argentinian;
 Cornelio Saavedra Rodríguez (1823–1891), strănepot al menționatului Cornelio Saavedra, soldat chilian;
 Craig Saavedra (născut în 1963), regizor de film american;
 Daniel Ortega Saavedra (născut în 1945), politician din Nicaragua;
 Diego de Saavedra Fajardo (1584–1648), diplomat spaniol, autor al emblematicei, anti-machiavelice cărți Empresas Políticas. Idea de un príncipe político cristiano („Maxime politice. Ideea unui principe politic creștin”);
 Francisco Saavedra de Sangronis (1746–1819), diplomat și administrator spaniol;
 Héctor Puebla Saavedra (născut în 1955), fotbalist chilian;
 Guillermo Saavedra (poet) (născut în 1960), poet argentinian;
 José Ángel Saavedra, politician din Honduras;
 Jose Vilalta Saavedra (1865–1912), sculptor cubanez;
 Luis Saavedra (1935−2013), fotbalist spaniol;
 Miguel de Cervantes Saavedra (1547–1616), scriitor spaniol, autorul celebrei opere literare Don Quijote de la Mancha;
 Nélson Saavedra (născut în 1988), fotbalist chilian;
 Ramiro Saavedra Becerra (născut în 1944), avocat prestigios, fost Președinte al Consiliului de Stat al Columbiei;
 Raúl Saavedra (născut în 1978), fotbalist argentinian (fundaș);
 Raúl Saavedra (ciclist) (născut în 1969), ciclist columbian;
 Sebastian Saavedra (născut în 1990), pilot de curse columbian.